Příjmení Garrel nosí více osobností:

 Maurice Garrel (1923–2011) – francouzský herec
 Philippe Garrel (* 1948) – francouzský režisér a scenárista
 Caroline Deruas-Garrel (* 1978) – francouzská herečka, režisérka a scenáristka
 Louis Garrel (* 1983) – francouzský herec
 Esther Garrel (* 1991) – francouzská herečka